Slussens församling är en församling ägd av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga och tillhör Stockholms stav. Församlingen invigdes i januari år 2020 i samband med ett pressmeddelande från Stockholms stavs stavkonferens som hölls i november 2019. Anledningen till att församlingen invigdes berodde på en stark överpopulation i Gubbängens församling, då det under varje Gudstjänst kom mer medlemmar till kyrkan än vad kapellet fick plats med.

Församlingen har 500 medlemmar och kapellet befinner sig på Svartensgatan. Församlingens medlemmar består enbart av personer som kommer från Södermalm, eftersom Södermalm är det enda stadsområdet som är inom församlingens gränser.

Se även 

 Gubbängens församling
 Jesu Kristi Kyrka
 Täby kapell

Källor 

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga
Församlingar i Stockholms kommun